Angas ist der Familienname folgender Personen:

 George Fife Angas (1789–1879), australischer Politiker
 George French Angas (1822–1886), Maler